La Laitière, marque commerciale française.
 La Laitière, tableau de Johannes Vermeer de 1658.
 La Laitière, statue à Bruxelles, réalisée par Marc de Vos en 1687.
 La Laitière, film japonais de réalisé par Akira Ogata, sorti en 2005.
 La Laitière de Bordeaux, tableau de Francisco Goya de 1827.
 La Laitière suisse, ballet-pantomime d'Antoine Titus et de Frédéric-Auguste Blache de 1823.

Voir aussi
 Vache laitière
 Industrie laitière
 La Famille de la laitière, tableau de Louis Le Nain, réalisé dans les années 1640.